Ruth Ann Petroff  amerikai politikus és a Wyoming Képviselőház egykori republikánus tagja, aki 2011. január 11. és 2017. január 10. között képviselte a 16. kerületet.

2014. augusztus 19-én Petroff megnyerte a republikánus színekben az elsődleges helyet 521 szavazattal. Az általános választásokon nem volt helytálló, és 1947 szavazattal nyert.
2012. augusztus 21-é Petroff megnyerte a republikánus elsődleges,  460 szavazattal (56,0%), és a 2012. november 6-i általános választásokon  és 810 szavazattal nyert. [6]
2010-ben, amikor Pete Jorgensen demokratikus képviselő visszavonult és elhagyta a District 16 helyet, Petroff 2010. augusztus 17-én republikánus elsődleges helyezést ért el 951 szavazattal (58,6%) , és 2010. november 2-án elnyerte  2.150 szavazattal ( 54,2%) a Len Carlman demokratikus jelölt ellen.

További információk
 Profilja a votesmart.org weboldalon

1965-ben született személyek
Élő személyek
Amerikai republikánus politikusok
Philadelphiaiak
Wyomingi politikusok